Лазарев, Александр:
 Лазарев, Александр Александрович (род. 1967) — российский актёр театра и кино.
 Лазарев, Александр Алексеевич (род. 1958) — российский учёный-математик, профессор МГУ.
 Лазарев, Александр Владимирович (род. 1974) — российский политик, председатель Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва.
 Лазарев, Александр Емельянович (1815—1877) — российский юрист и тайный советник.
 Лазарев, Александр Захарович (1870—1951) — русский и советский педиатр.
 
 Лазарев, Александр Николаевич (род. 1945) — советский и российский дирижёр.
 Лазарев, Александр Павлович (1899 — после 1975) — советский генерал-майор.
 Лазарев, Александр Сергеевич (1938—2011) — советский и российский актёр.
 Лазарев, Александр Фёдорович (род. 1947) — советский и российский учёный.

  (род. 1957) — писатель; французский предприниматель и винодел.